Бланкоя () — род многолетних травянистых растений семейства Гемодоровые (Haemodoraceae).

Единственный вид — Бланкоя седоватая (Blancoa canescens), эндемик западной Австралии.

Название 
Родовое название было дано в честь Франсиско Мануэля Бланко (, 1778—1845), испанского монаха; ботаника, исследователя флоры Филиппин, автора первого труда о природе этой страны.

Синоним названия вида: .

Ботаническое описание 
Бланкоя седоватая — корневищный травянистый многолетник, 10—40 см в высоту. Соцветия от красного до розового цвета. Цветение в июле-сентябре.

Примечания 

Гемодоровые
Флора Австралии
Монотипные роды растений
Многолетние травы
Эндемики Западной Австралии